Termenul „Laubach” se poate referi la:

Nume de localități
Laubach, oraș în landul Hessa, Germania
 Laubach (Eifel), comună în landul Renania-Palatinat
 Laubach (Hunsrück), comună în landul Renania-Palatinat
Nume de ape curgătoare
 Lauwers, râu din Olanda
 Laubach, cursul superior al Warme, afluentul lui Diemel 
Nume de persoane
 Frank Laubach (1884–1970), misionar american
 Thomas Laubach (* 1964), teolog